La Carélie est une région du Nord de l'Europe, peuplée à l'origine par des tribus finno-ougriennes de langue carélienne.
Selon les époques et les contextes, on peut désigner par Carélie :
 la région de Carélie, terre du peuple carélien de manière générale, dans son sens le plus large, de la mer Blanche au golfe de Finlande ;
 l'isthme de Carélie, bande de terre séparant le golfe de Finlande du lac Ladoga, anciennement finlandaise mais rattachée à la Russie (alors au sein de l'Union soviétique) à l'issue de la guerre d'Hiver ; ce territoire fait aujourd'hui partie de l'oblast de Léningrad ;
 la Carélie, une province historique de Suède-Finlande ;
 la république socialiste soviétique autonome de Carélie (1923-1940 et 1956-1992) et la République socialiste soviétique carélo-finnoise (1940-1956), républiques constitutives de l'Union soviétique ;
 la république de Carélie, sujet de la fédération de Russie ;
 la Carélie du Nord et la Carélie du Sud, régions appartenant à la Finlande.

Articles connexes 
 Caréliens, ethnie finno-ougrienne de Carélie.
 Carélien, langue parlée par les Caréliens.
 Carélides, chaîne de montagnes de Finlande.
 Karelia, œuvre musicale de Sibelius.